(1985-), joueur iranien de tennis de table
 Hadi Norouzi (1985-2015), footballeur iranien
 , avocat
 Omid Norouzi (1986-), lutteur iranien
 Reza Norouzi (1982-), footballeur iranien
 Reza Feiz Noroozi ou Reza Fieze Norouzi (1951-), un acteur iranien

Homonymie de patronyme